Giroud es un apellido de origen francés que puede referir a:
Olivier Giroud, futbolista francés,
Françoise Giroud, periodista y escritora francesa de origen suizo,
Pavel Giroud, director de cine cubano,
Frank Giroud, guionista de cómics francés,
Alberto Bayo Giroud, militar y aviador hispanocubano.